Le nom Talim fut utilisé par plusieurs cyclones tropicaux :

 Typhon Talim (2005)
 
 

Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme